Ubalá kan syfta på:

Colombia 

 Ubalá (ort), Cundinamarca, 
 Ubalá (kommun), Cundinamarca,